El nombre Antínoo puede referirse a:

 Antínoo, favorito del emperador romano Adriano, deificado tras su muerte.
 Antínoo (constelación): una antigua constelación, nombrada así en honor del personaje anteriormente citado.
 Antínoo (mitología): un personaje secundario de La Odisea de Homero.
 (1863) Antinous, asteroide